Manesse bezeichnet:

 Manesse, Patrizierfamilie in Zürich
 Manesse Verlag, Schweizer Verlag
 Manesse Bibliothek der Weltgeschichte
 Manesse Bibliothek der Weltliteratur
 Codex Manesse, umfangreiche deutsche Liederhandschrift des Mittelalters
 Manesseplatz in Zürich
 Manessetunnel verbindet die Bahnhöfe Zürich Wiedikon und Giesshübel

Manesse ist der Name folgender Personen:
 Gaspard Manesse (* 1975), französischer Schauspieler und Komponist
 Hélène Manesse (* 1941), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Menasse